Die USS Commencement Bay, ein amerikanischer Geleitflugzeugträger und Typschiff der Commencement-Bay-Klasse, wurde mit der Kennnummer CVE-105 als erstes Schiff einer neuen Klasse am 27. November 1944 in Dienst gestellt.

Der Träger hatte keinen Kampfeinsatz zu verzeichnen und wurde als Ausbildungsschiff der US Navy benutzt, beispielsweise für Starts und Landungen. Insgesamt wurden auf ihr 545 Offiziere und 5.053 Besatzungsmitglieder ausgebildet.

Nach dem Krieg wurde sie der Reserve am 30. November 1946 zugeteilt und blieb dort bis zu ihrer Außerdienststellung am 7. Mai 1959.

Weblinks 

navsource.org (engl.)

Commencement-Bay-Klasse
Schiff im Zweiten Weltkrieg